Pooley es un apellido británico. Puede referirse a:
Christian Pooley (1977 - ), jinete chileno
Christiane Pooley (1983 - ), artista chilena
Emma Pooley (1982 - ), ciclista británica
Ian Pooley (1973 - ), DJ alemán